Rejtan – herb szlachecki
 Rejtan – obraz Jana Matejki

Zobacz też 
 Tadeusz Reytan (Rejtan) – poseł na Sejm Rozbiorowy, bohater obrazu Matejki
 Michał Reytan (Rejtan) – uczestnik bitwy pod Wiedniem, dziadek Tadeusza